Sibille – personaggi storico-mitologici
 Guy Sibille – ex ciclista su strada francese
 Kevin Sibille – calciatore argentino
 Luigi Sibille – generale italiano